

Niemcy 
1 gmina:
 Hornstorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

1 dzielnica miasta:
 Hornstorf – dzielnica Straubing

1 dzielnica gminy:
 Hornstorf – dzielnica gminy Groß Sarau w powiecie Herzogtum lauenburg, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn